Municipio de Tuscarora puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Tuscarora (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Pierce.
 Municipio de Tuscarora (condado de Cheboygan, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Cheboygan.
 Municipio de Tuscarora (condado de Bradford, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Bradford.
 Municipio de Tuscarora (condado de Juniata, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Juniata.
 Municipio de Tuscarora (condado de Perry, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Perry.